Volei de plajă a fost prezent la Jocurile Olimpice din ediția din 1996 de la Atlanta, după ce a fost prezentat ca sport demonstrativ la ediția din 1992 de la Barcelona.

Clasament pe medalii

Sportivii cei mai medaliați

Referințe
  Beach Volleyball la Comitetul Internațional Olimpic
  Beach Volleyball  pe Sports Reference